? může být:

 ? – interpunkční znaménko.
? (Fragezeichen) – album německé rockové skupiny Nena z r. 1984. 
? (hospoda) – nejstarší hospoda v Bělehradě, Srbsko.

Další články 
?: – Ternární operátor, programování.
?! nebo ?!, !? a ?!? – Interrobang/interabang, interpunkční znaménko.
?uestlove nebo Questlove – americký hudebník (*1971).
?? – operátor koalescence, programování
?Prorok?? nebo ¿Prorok?? – román Martina Petišky (první vydání 2001).